Niemcy:
 wspólnota administracyjna Falkenstein – w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 wspólnota administracyjna Falkenstein (Vogtland) – w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland

Zobacz też 
 Falkenstein